Арлон:

 Арлон — главный город провинции Люксембург на юго-востоке Бельгии.
 Арлон — тауншип в округе Пайн, Миннесота, США.
 (1717) Арлон — астероид.